Gschossmann ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Gschossmann (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Gschossmann (1913–1988), deutscher Maler